Лидо́ Ри́ко (, род. 1968 г., Екла, Мурсия) — испанский скульптор и художник.

Биография 
Начал изучать изобразительное искусство в Политехническом университете Сан-Карлос в Валенсии и заканчивает учёбу в 1991 году в Высшей школе изобразительных искусств в Париже. В 1989 году получает первую молодёжную премию изобразительного искусства в Мурсии, в 1990 году получает стипендию изобразительных искусств в автономном сообществе Мурсия и Премию молодёжного искусства Института молодёжи Мадрида.

В 1992 году был выбран скульптором для создания композиции перед павильоном Мурсии на Всемирной выставке в Севилье. В 1997 году его работа была выбрана для Международного салона пластических искусств, проходившего в колумбийском Медельине.

В 2001 году получает почётный приз на VI выставке рисунка, проходившей в городе Дьёр в Венгрии. В 2005 году министерство иностранных дел Испании назначает его представителем страны на XXIII выставке в Александрии (Египет), где Рико получает Гран-при выставки. С начала своей профессиональной деятельности Рико принял участие более чем в сотне выставок по всему миру. Его работы находятся, в частности, в Центре искусств королевы Софии, в различных учреждениях, таких как коллекция Банка Испании в Мадриде и прочих государственных и частных коллекциях.

Творчество 
Лидо Рико является создателем собственного пластического стиля с использованием своего собственного тела в качестве рабочего инструмента. Мир его пластического искусства напоминает исторические образы, выполненные по ранее неизвестной технике, с применением атипичных материалов, вопреки установленным традициям, которые отрицают прошлое искусства и рискуют остаться непризнанными в будущем.

В начале своего творчества Лидо Рико использует в качестве основного материала воск, в который он вводит различные составные части, соразмеряя трехмерные коллажи с сильной концептуальной нагрузкой. Тонкость, ирония и элегантность — основные составляющие его начального планирования, которые со временем преобразуются в тревожный и нарушающий порядок процесс, из-за физических трудностей, которые предполагает его творчество. Автор буквально окунает своё тело в различные материалы, чтобы достичь формы предметов, которые впоследствии он воплощает в смоле полиэстера.

Выставки 

 Global Warming, 2012, Galeria Fernando Latorre. Madrid.
 Curso Legal, 2011, Museo Barjola. Gijón.
 Curso Legal, 2010, Fundación José García Jiménez. Murcia
 Ex-Cultura, 2010, Museo de Bellas Artes. Murcia.
 Cobertura de Ánimas, 2010, OFF PAC. Fundación José García Jiménez. Murcia.
 Flags, 2010, Galeria Fernando Latorre. Madrid.
 Noctilucos, 2008, Espai Quatre. Palma de Mallorca.
 Anónimos, 2007, Galeria Artnueve. Murcia.
 Exvotorio, 2007, Peregrinatio. Ermita de los Dolores. Sagunto.Valencia.
 Glups, 2006, Galeria Fernando Latorre. Madrid.
 La mirada plural, 2006, Real Academia de España. Roma.(Italia).
 Secadero de Pensamientos, 2006, Palacio de San Esteban. Murcia.
 Glup de Aéreos, 2006, Sala Robayera. Ayuntamiento de Miengo, Cantabria.
 Reds, 2005, Galeria Mixed Media. Shizuoca. (Japón).
 Reds, 2005, Galeria Christopher Cutts. Toronto. (Canadá).
 Pensavientos, 2005, Museo de Arte Moderno de Alejandría.(Egipto).
 Explorer 515—516, 2004, Galeria Fernando Latorre. Madrid.
 Locutorios, 2004, Sala de exposiciones Consistorio de San Marcelo. León.
 Locutorios, 2004, Galeria Fernando Silió. Santander.
 Envirospheres, 2004, Galeria Mssohkan. Kobe (Japón).
 Ambiências, 2003, Galeria Minimal Arte Contemporánea. Oporto (Portugal).
 Apegos, 2003, Galeria Maria llanos. Cáceres. 
 Provisionario, 2003, Horno de la ciudadela. Pamplona. 
 Revisôes, 2002, Galeria Minimal Arte Contemporánea. Oporto (Portugal). 
 Sumergidos, 2002, Museo de la Universidad de Alicante. 
 Con-texto, 2002, Galeria Fernando Latorre. Zaragoza. 
 No Lugares, 2002, Fundación La Caixa. Tarragona.
 Atmosferas, 2002, Palacio Aguirre.Cartagena.
 Fillites, 2002, Galeria Vértice. Oviedo.
 Vertidos, 2001, Galería Tráfico de Arte. León.
 Vertidos, 2001, VI International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ. Hungría.
 Tampoco es seguro el sueño, 2000, Galería Magda Bellotti. Algeciras.
 Tránsito, 1999, Stand Galería Espacio Mínimo. Toledo.
 The showerfighters, 1999, Palacio Almudí. Murcia.
 Retornos, 1999, Galería Caracol. Valladolid.
 Campo de Batalla, 1998, Palacio de Abrantes. Universidad de Salamanca.
 Fisionomías, 1997, Galería Palma Dotze. Villafranca del Penedés (Barcelona).
 Fisionomías, 1997, Salón Internacional de Artes Plásticas. Bienal Internacional. Medellín (Colombia).
 Vampirium Spectrum, 1997, Galería Espacio Mínimo. Murcia. 
 Vampirium Spectrum, 1996, Cohen/Berkowitz Gallery, Kansas City (USA). 
 Optical Dreams, 1996, Galería Tabea Lamgenkamp. Dusseldorf (Alemania). 
 Mutilations, 1996, Sala Carlos III. Universidad Pública de Pamplona. 
 Reluctantes, 1996, Galería Espacio Mínimo. Murcia. 
 Escisiones Circulares, 1996, Galería DV. San Sebastián. 
 Sèmeur éternel, 1995, Galería Espacio Mínimo. Murcia. 
 Sur un Destin, 1995, Galería Ferrán Cano. Palma de Mallorca. 
 Fragmentos, 1995, Galería Ad Hoc. Vigo (Pontevedra). 
 Revisiones y Mutaciones, 1995, Galería Ferrán Cano. Barcelona. 
 Transitos, 1994, Galería Delpasaje. Valladolid. 
 Parafine Aeralist, 1994, Galería Emilio Navarro. Madrid
 Luminarias, 1993, Galería Mácula. Alicante.
 Rotación Inestable, 1993, Galería Fúcares. Almagro (Ciudad Real).
 Parmi Nous, 1992, Club Diario Levante. Valencia. 
 Silencio Nepal, 1992, Galería Espacio Mínimo. Murcia.
 Del Lenguaje de Las Piedras, 1991, Galería Rita García. Valencia.
 Où ten test acier, 1991, Galerie Hensel & Reifferscheidt. Colonia (Alemania).
 Ignorés, 1991, Galeria Espace Flon. Lausanne (Suiza).
 1989, Spazio Viola. Brecia (Italia).

Примечания

Литература 
  Официальный сайт.

Скульпторы Испании
Художники Испании XX века
Современные художники Испании